Реньо́ () — французская фамилия.

 Реньо, Амабль (Amable Regnault; 1798—1890) — французский писатель
 Реньо, Андре Прево (1779—1812) — французский инженер-географ, один из авторов крупномасштабной карты Бородинского поля.
 Реньо, Анри (1843—1871) — французский художник.
 Реньо, Анри Виктор (1810—1878) — французский химик и физик.
 Реньо, Жан Батист (1754—1829) — французский художник.
 Реньо, Поль (1838—1910) — французский санскритолог.

Другое 
 Реньо — персонаж сказки «Семь подземных королей» А. М. Волкова.
 Реньо — крупный древний ударный кратер в северном полушарии видимой стороны Луны.

Примечания